REQ steht für:
 Requena (Spanien), IATA-Code des spanischen Flughafens

Req ist:
 Req, eine britische Musikerin

Req. steht für:
 Esprit Requien (1788–1851), botanisches Autorenkürzel für den französischen Botaniker, Paläontologen und Malakologen
 Request, englisch für Anfrage

 
REQ